Довнарович, Казимир (польск. Kazimierz Downarowicz; 1885—1939) — польский политический деятель, инженер, дипломат.
 Довнарович, Медард (польск. Medard Stefan Downarowicz; 1878—1934) — выдающийся польский политический деятель, инженер, масон.
 Довнарович, Станислав (польск. Stanisław Józef Downarowicz; 1874—1941) — польский политический деятель, инженер, масон.

См. также 
 Довнарович — польский дворянский герб.